Crane se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jocelyn Crane
 J. Leland Crane
 Patricia E. Crane
 Peter R. Crane